Дайнис Элмарович Кула (; , , Латвийская ССР, СССР) — советский и латвийский метатель копья, олимпийский чемпион 1980 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1980). Последний советский олимпийский чемпион в метании копья. Четырёхкратный чемпион СССР. Победитель Кубка мира.

Чемпион Универсиад 1981 и 1983 годов. Бронзовый призёр первого чемпионата мира по лёгкой атлетике в 1983 году (85 м 58 см, лишь 2 см проиграл второму месту).

Тренер — М. Грива.

Выступал за ВС (Рига), «Даугава», ASK.

Завершил спортивную карьеру в 1989 году.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Метатели копья СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года